100T steht für:
 Lotus 100T, Formel-1-Rennwagen
 100 Thieves, E-Sports-Organisation, Kürzel

100T